Василий Васильевич Сафонов (9 апреля 1914, село Колчаново, Санкт-Петербургская губерния — 17 марта 2007, Вологда) — советский театральный актёр, педагог, народный артист РСФСР.

Биография 
Василий Васильевич Сафонов родился 9 апреля 1914 года в селе Колчаново Новоладожского уезда (сейчас Волховский район Ленинградской области). В 1932 году окончил ФЗУ (школу фабрично-заводского ученичества) и работал электромонтёром на целлюлозно-бумажном комбинате посёлка Сясьстрой Ленинградской области. Принимал участие в постановках ТРАМа (Театра рабочей молодёжи). 

В 1933 году поступил в театральное училище при Ленинградском государственном академическом театре им. А. Пушкина, но не закончил. С 1935 года выступал в Петрозаводском театре юного зрителя. В 1937—1938 играл в Ленинградском областном ТЮЗе, затем в Ленинградском районном театре. В 1939 году выступал в Вологодском театре юного зрителя, через год — в театре Череповца.

В 1941—1989 годах играл в Вологодском драматическом театре, где стал ведущим актёром театра. В перерывах выступал в театрах Читы (1949—1951) и Саратова (1961—1965).

Будучи актёром Читинского драматического театра, впервые сыграл роль Ленина в спектакле «Семья» И. Попова. Вернувшись в Вологду, в 1950-х — начале 1970-х годов исполнял роль Ленина во всех спектаклях театра. В 1970—1980-е годы играл возрастные и характерные роли.

Избирался депутатом районного, городского и областного Советов народных депутатов, являлся ректором Университета культуры школы МВД СССР.

Умер 17 марта 2007 года в Вологде, похоронен на Пошехонском кладбище.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1955).
 Народный артист РСФСР (1970).
 Орден «Знак Почёта» (1981).
 8 медалей.
 Лауреат областной премии им. А. Яшина за роль Фёдора Касаткина в пьесе В. Белова «Над светлой водой».

Работы в театре 
 «Парень из нашего города» К. Симонова — Сергей Луконин
 «Константин Заслонов» А. Мовзона — Константин Заслонов
 «Анна Каренина» Л. Толстого — Вронский
 «Ревизор» Н. Гоголя — Хлестаков
 «Доходное место» А. Островского — Жадов
 «Без вины виноватые» А. Островского — Незнамов 
 «Горе от ума» А. Грибоедова — Чацкий
 «Бесприданница» А. Островского — Карандышев
 «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Фёдор Иванович
 «Живой труп» Л. Толстого — Фёдор Протасов
 «Полководец Суворов» И. Бахтерева и А. Разумовского — Суворов
 «Платон Кречет А. Корнейчука — Платон Кречет
 «Нашествие» Л. Леонова — Фёдор Таланов
 «Персональное дело» А. Штейна — Хлебников
 «Семья» И. Попова, «Кремлёвские куранты» Н. Погодина, «Заря над Питером» А. Вербицкого, «Шестое июля» М. Шатрова, «Третья патетическая» Н. Погодина, «Вечный источник» Дм. Зорина, «Коммунист» Е. Габриловича, «Цветы живые» Н. Погодина — В. И. Ленин
 «Порог» А. Дударева — отец
 «Обратная связь» А. Гельмана — Лоншаков
 «Закон вечности» Н. Думбадзе — Иорам
 «Старик» М. Горького — Старик 
 «Мачеха» О. Бальзака — граф де Граншан
 «Любовь и голуби» В. Гуркина — Митя
 «Змеелов» по Л. Карелину — Котов
 «Дети Арбата» по А. Рыбакову — Сольц
 «Над светлой водой» В. Белова — Фёдор Касаткин

Фильмография 
  — Разговор в лесу (короткометражный) — Ленин

Литература 
 Гура И. Путь к мастерству: О работе заслуженного артиста республики В. В. Сафонова // Литературная Вологда. – 1956. – № 2. – С. 194–205.
 Сизова Г. Образ Ленина на сцене Вологодского театра // Север. – 1969. – № 8. – С. 86–90.

Ссылки 
 
 

Персоналии:Вологодский ТЮЗ
Персоналии:Вологодский драматический театр
Персоналии:Забайкальский краевой драматический театр